Койдула — эстонские топоним, имя (эст.) и фамилия (эст.):
  — деревня в Эстонии, волость Сетомаа, уезд Вырумаа.
 Койдула — железнодорожная станция в деревне Койдула.
  — деревня в Эстонии, волость Сааремаа, уезд Сааремаа.
 Койдула, Лидия (1843—1886) — эстонская поэтесса.

См. также 
 Улица Койдула